Sainte-Marie-du-Bois, commune française de la Manche
 Sainte-Marie-du-Bois, commune française de la Mayenne

Voir aussi 
Sainte-Marie-au-Bosc, commune française de la Seine-Maritime